Leesburg Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Leesburg Historic District (Indiana), ID-Nr. 93000465
 Leesburg Historic District (Virginia), ID-Nr. 70000807